Emden (Baixa Saxònia), ciutat de Baixa Saxònia
 Emden (Altenhausen), antic municipi de Saxònia-Anhalt, fusionat amb Altenhausen
 Emden (Illinois), població d'Illinois
 SMS Emden, creuer lleuger de la classe Dresden famós per haver enfonsat 2 vaixells de guerra i capturat quasi 30 mercants als inicis de la Primera Guerra Mundial
 SMS Emden (1916), creuer lleuger de la classe Königsberg enfonsat per la seva tripulació a Scapa Flow el 1919
 Creuer Emden, creuer lleuger de la Reichsmarine (i posteriorment de la Kriegsmarine) encarregat el 1925 i desballestat el 1949